Путиловка — топоним:

Реки 
 Путиловка (река, впадает в Мазурский канал) — река в Польше и России.
 Путиловка (приток Найды) — река на Сахалине.
 Путиловка (река, впадает в озеро Бенцы) — река в Тверской области.

Населённые пункты

Россия 
 Путиловка — деревня в Куртамышском районе Курганской области.
 Путиловка — деревня в Шербакульском районе Омской области.
 Путиловка — деревня в Майнском районе Ульяновской области.
 Путиловка — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Путиловка — село в Бахчисарайский районе.

Украина 
 Путиловка — село в Киверцовском районе Волынской области.
 Путиловка — село в Никопольском районе Днепропетровской области.
 Путиловка — село в Великомихайловском районе Одесской области.